Kalojan steht für:

 Kalojan (Plowdiw), Dorf in Südbulgarien
 Kalojan (Warna), Dorf in Nordbulgarien
 Kalojan (Film), bulgarischer Spielfilm (1963) 

Personen:
 Kalojan (Zar) (um 1170–1207), Zar von Bulgarien
 Kalojan (Sebastokrator) (12./13. Jh.), bulgarischer Adliger